

Сагітово — присілок, Архангельський район, Башкортостан
 Сагітово — присілок, Зіанчуринський район, Башкортостан
 Сагітово — присілок, Хайбуллінський район, Башкортостан